Kuzma iz Praga 1045. – 1125. je češki ljetopisac.  Živio je u Pragu i bio je jedan od prvih povjesničara koji su se bavili dolaskom Slavena, napose Čeha, u Europu.

Rad 
Smatrao je da su Česi došli iz Mezopotamije, preciznije Babilona, u današnjem Iraku,  Prema Kuzminoj teoriji krenuli su nakon općeg potopa, nakon što su prema Bibliji nastali različiti jezici.   Putovali su preko tri rijeke i naselili se na rijeci Labi i Ripejskim gorama na rijekama Vltavi i Ohri.

Izvori 

Povjesničari
Životopisi, Prag